La Pica peut désigner :

Toponymes

La Pica : capitale de la paroisse civile de San Martín de Porres de la municipalité de Libertador dans l'État d'Aragua ;
 La Pica : capitale de la paroisse civile de La Pica de la municipalité de Maturín dans l'État de Monagas.

Subdivisions 
 La Pica : l'une des onze divisions territoriales et statistiques dont l'une des dix paroisses civiles de la municipalité de Maturín dans l'État de Monagas.

Homonymie de toponyme